Kålö kan avse:

 Kålö (Sotenäs) – en ö i Sotenäs kommun
 Kålö (Stockholm) – en ö i Stockholms skärgård, nord-nordost om Möja
 Kålö (Sotenäs) – en ö i Sotenäs kommun